Reinowski ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Reinowski (1910–2003), niedersächsische Politikerin (SPD)
 Hans Reinowski (1900–1977), Politiker, Schriftsteller, Zeitungsredakteur
 Werner Reinowski (1908–1987), deutscher Schriftsteller